Galla est un nom propre qui peut désigner :

Saintes chrétiennes 
 Galla ou Galle, (), vierge à Valence sur le Rhône ; fêtée le  .

Autres personnalités portant ce nom 

 Galla, doge de Venise.
 Galla, femme de l'empereur romain Jules Constance.
 Galla, sœur de l'empereur romain Valentinien II, fut la seconde épouse de l'empereur romain Théodose .
 Galla Placidia, fille de Théodose Ier, épouse de Ataulf puis de Constance III, mère de Valentinien III.
 Galla, possible fille de l’empereur Gallien.

Toponyme 
 Galla, une localité située dans le département de Mané au Burkina Faso

Nom de peuple 
 Galla est le synonyme péjoratif du peuple oromo. Par extension, le galla ou galligna désigne aussi leur langue, l'oromifa.

Références 

Prénom féminin
Prénom latin